Daleville (Alabama), plaats in Alabama
Daleville (Indiana), plaats in Indiana
Daleville (Virginia), plaats in Virginia